Абу Якуб () — кунья, означающая «отец Якуба».

 Абу Якуб аль-Бувайти (ум. 846) — исламский богослов, ученик имама аш-Шафии, составил краткие повествования из его жизни. 
 Абу Якуб Исхак аль-Марвази (778—853) — один из видных мусульманских учёных, хадисовед, хафиз.
 Абу Якуб Исхак ан-Насрани (ум. 910) — известный математик, физик, врач.
 Абу Якуб ас-Сиджистани (X век) — исмаилитский миссионер (да’и) персидского происхождения, действовавший на северных и восточных землях Ирана.
 Абу Якуб Юсуф аль-Хамадани (1048—1140) — исламский богослов, суфийский шейх.
 Абу Якуб аль-Вариджляни (ум. 1175) ученым Ибадитской правовой школы
 Абу Якуб Юсуф (1135—1184) — второй эмир из династии Альмохадов.
 Абу Якуб Юсуф (султан Маринидов) (ум. 1307) — седьмой маринидский султан Марокко.